Livre de la Loi est le nom générique donné à divers textes sacrés.
 The Book of the Law (Le Livre de la Loi) est un livre de thélémisme
 Qanûn (Le Livre de la Loi concernant la médecine), ouvrage de médecine médiévale